Porumbești se poate referi la:

 Porumbești, Satu Mare
 Porumbești, Cantemir

Vezi și 
 Porumbac (dezambiguizare)
 Porumbeni (dezambiguizare)
 Porumbescu (nume de familie)

Toponime românești